Stegodon florensis insularis est une sous-espèce éteinte de pachyderme nain appartenant à l'ordre des proboscidiens et à la famille des stégodontidés. Son nom vernaculaire est le « stégodon nain de Florès ». Cette sous-espèce est un cas typique de nanisme insulaire. Ce mammifère a vécu sur l'ile de Florès, en Indonésie, au Pléistocène supérieur, il y a entre .

Ses restes fossiles ont été trouvés dans la grotte de Liang Bua, associés à des fossiles de l'Homme de Florès, accompagnés d'outils en pierre.

Historique 
En 1997, un programme de recherche et de fouilles paléontologiques est lancé à l'initiative conjointe des Hautes Écoles Universitaires d'Histoire naturelle des États-Unis et de l'Indonésie. Ce programme avait pour objet l'étude du Plio-Pléistocène dans le Sud-Est asiatique, et plus particulièrement dans les petites îles de la Sonde orientales. Deux équipes de paléontologues le mettent en œuvre : la première sous la direction de Mike Morwood, et la seconde sous la direction conjointe de Gert van den Beert et Paul Sonaar.

Les options de recherche s'orientent essentiellement vers des grottes subvolcaniques, dont notamment le grotte de Liang Bua, située dans l'Ouest de l'ile de Florès.

Après quelques déblaiements de surface réalisés à la brosse et au pinceau, les scientifiques parviennent à extraire des fossiles des premières couches sédimentaires de la grotte de Liang Bua. Les paléontologues identifient les restes fossiles d'un spécimen de pachyderme nain de la famille des stégodontidés. De nouveaux fossiles récoltés entre  2001 et 2004 conduisent Gert van den Bergh et son équipe à créer la sous-espèce Stegodon florensis insularis.

Le nanisme du stégodon nain de Florès 
Les paléontologues remarquent la très petite taille de ces fossiles, qu'ils attribuent au départ à un spécimen juvénile. Cette explication n'est cependant pas corroborée par les analyses. La densité osseuse du Stégodon de Liang Bua montre qu'il s'agit d'un individu adulte. Par conséquent, les fossiles pourraient témoigner d'un processus de nanisme insulaire. Celui-ci est causé par la pression évolutive exercée par un environnement pauvre en ressources alimentaires et par l'absence de grands prédateurs, deux facteurs qui se rencontrent souvent sur les iles.

Description

Classification

Notes et références

Note

Références

Liens externes 
 
 
 

Stegodontidae
Proboscidien du Pléistocène
Sous-espèce de mammifères (nom scientifique)
Mammifère d'Indonésie
Paléontologie en Indonésie
Taxon fossile décrit en 1957
Taxon fossile décrit en 2007